Il singolare del torneo di tennis Santiago Challenger 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Nicolás Lapentti che ha battuto in finale Nicolás Pereira 7-6, 6-3.

Teste di serie 

 Marcelo Filippini (quarti di finale)
 Nicolás Lapentti (Campione)
 Nicolás Pereira (finale)
 Marcelo Charpentier (primo turno)

 Luis Morejon (secondo turno)
 Gustavo Kuerten (secondo turno)
 Miguel Pastura (semifinali)
 Miguel Tobon (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Santiago Challenger 1995